

Miejscowości na Białorusi 
 Akciabr (pol. hist. Kamień Szlachecki) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim
 Akciabr – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim
 Akciabr – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim
 Akciabr – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim
 Akciabr – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie żłobińskim
 Akciabr (pol. hist. Chotajewicze) – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim
 Akciabr (pol. hist. Starczyce) – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Akciabr – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim
 Akciabr – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie osipowickim
 Akciabr – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim
 Akciabr – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim

Zobacz też 
 Oktiabrski